Маркиз Жан-Франсуа-Бенжамен де Бурнонвиль (; ок. 1634 или 2 августа 1638, Мехелен — , Намюр) — государственный и военный деятель Испании.

Биография 

Сын герцога Александра I де Бурнонвиля и Анны де Мелён.

Маркиз де Бурнонвиль и Рисбур, барон де Капр.

Начал службу капитаном в пехотном полку своего брата виконта де Барлена, в 1650 году участвовал в битве при Музоне и Ретельском сражении, где был дважды ранен и попал в плен, еще не достигнув шестнадцати лет.

В 1652 году был принят в рыцари ордена Сантьяго в знак признания его заслуг перед испанской короной.

Вместе с двумя братьями в 1653 году участвовал в осаде Рокруа, в следующем году в осаде Арраса. Там он был кирасирским капитаном и при атаке вражеских линий взял в плен французского капитана.

После смерти отца он стал капитаном старых рот тяжеловооруженных всадников, затем прибыл в Каталонию во главе валлонского терсио, в котором он был кампмейстером. Позднее был в Нидерландах полковником Верхненемецкого полка, с которым участвовал в Голландской войне, 16 апреля 1681 был назначен королем на пост губернатора Лиера и произведен в батальные генерал-сержанты (генерал-майоры). Затем стал губернатором и великим бальи Ауденарде, а 5 октября 1695 был произведен в генерал-лейтенанты.

Снова приехал в Испанию, когда его старший брат Александр был назначен генерал-капитаном, а затем вице-королем Каталонии. Сторонник Филиппа V, он вернулся в Нидерланды в 1706 году, где участвовал в войне за Испанское наследство, оставшись на родине до своей смерти.

Семья 

1-я жена (20.04.1659, Каталония): Мария де Перапертуса (1636—1660), старшая дочь и наследница Антуана де Перапертусы, 1-го виконта де Жош, из старинного дома, одной из девяти каталонских бароний, и Сесилии Алвизон Херонимы де Клариана

Сын:

 Франческо Антонио Гальдерико Игнасио (26.06.1660—?), маркиз де Рупит, виконт де Жош, барон де Роболлет, сеньор де Переллес, Бертран, Виль-де-Мань, Круиль и Перапертуса. Дворянин Палаты Карла II и Филиппа V, рыцарь ордена Сантьяго. Служил в кавалерии в Каталонии, затем был кавалерийским капитаном на Сицилии и капитаном гвардии кирасир своего дяди герцога де Бурнонвиля. Жена: Мануэла де Эриль (ум. 1720), баронесса де Оркау

2-я жена: Мари-Фердинанда-Тереза де Сент-Альдегонд (9.09.1634—1698), канонисса в Сен-Гертрюд в Нивеле, дочь графа Франсуа-Ламораля де Сент-Альдегонда и Аньес де Давр, дамы де Мирмон, внучка Максимильена де Сент-Альдегонда

Дети:

 маркиз Вольфганг-Гийом (27.12.1670—17.09.1754). Жена 1) (1694): графиня Мари-Мадлен (Катрин) де Удьон, дочь графа Никола-Филиппа де Удьона и Анны де Котрель; 2) (18.01.1708): Анжелика-Онорина-Флоранс д'Юрсель (1680/1681—24.04.1727), дочь графа Франсуа д'Юрселя и Онорины Доротеи ван Хорн
 герцог Мишель-Жозеф (ок. 1672—2.10.1752)
 Клод (ум. 6.07.1719), полковник валлонской пехоты, испанский бригадир. Был произведен в чин лагерного маршала, но умер, не успев получить приказ
 Мари-Бонна (ум. после 1730). Замужем не была

Литература 

 , pp. 842—843
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, pp. 290—291

Ссылки 

 

Участники войны за испанское наследство
Генерал-лейтенанты Испании
Бурнонвили